Darren Haydar (né le  à Milton, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 1998 avec l'Université du New Hampshire. Il est choisi en 1999 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Predators de Nashville en , en . En 2002, il dispute ses premiers matchs en LNH avec cette équipe mais ne parvient pas à s'imposer et est envoyé en Ligue américaine de hockey. En 2007, avec les Thrashers d'Atlanta, il marque ses premiers points en LNH.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1998-1999 ||Wildcats du New Hampshire ||NCAA ||41||31||30||61||34|| - || - || - || - || -
|-
|1999-2000 ||Wildcats du New Hampshire ||NCAA ||38||22||19||41||42|| - || - || - || - || -
|-
|2000-2001 ||Wildcats du New Hampshire ||NCAA ||39||18||23||41||38|| - || - || - || - || -
|-
|2001-2002 ||Wildcats du New Hampshire ||NCAA ||40||31||45||76||28|| - || - || - || - || -
|-
|2002-2003 ||Admirals de Milwaukee ||LAH||75||29||46||75||36||6||1||4||5||2
|-
|2002-2003||Predators de Nashville ||LNH||2||0||0||0||0|| - || - || - || - || -
|-
|2003-2004 ||Admirals de Milwaukee ||LAH ||79||22||37||59||35||22||11||15||26||10
|-
|2004-2005||Admirals de Milwaukee ||LAH ||59||24||26||50||42||7||3||4||7||14
|-
|2005-2006 ||Admirals de Milwaukee ||LAH ||80||35||57||92||50||21||18||17||35||18
|-
|2006-2007 ||Wolves de Chicago ||LAH ||73||41||81||122||55||15||10||14||24||14
|-
|2006-2007||Thrashers d'Atlanta ||LNH||4||0||0||0||0|| - || - || - || - || -
|-
|2007-2008 ||Wolves de Chicago ||LAH ||51 ||19 ||39 ||58 ||52 || 24 || 12 || 15 || 27 || 8 
|-
|2007-2008||Thrashers d'Atlanta ||LNH||16|| 1 || 7 ||8 ||2 || - || - || - || - || -
|-
|2008-2009 ||Griffins de Grand Rapids ||LAH ||79 ||31 ||49 ||80 ||29 ||10 ||4 ||7 ||11 ||4
|-
|2009-2010 ||Monsters du lac Érié ||LAH || 66|| 23|| 41|| 64|| 60|| || || || ||
|-
|2009-2010|| Avalanche du Colorado ||LNH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| - || - || - || - || -
|-
|2010-2011 ||Wolves de Chicago ||LAH ||77 ||27 ||47 ||74 ||60 || -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2011-2012 ||Wolves de Chicago ||LAH || 70|| 21|| 36|| 57|| 32|| 5|| 4|| 4|| 8|| 0
|-
|2012-2013 || Wolves de Chicago || LAH || 71|| 20|| 37|| 57|| 58|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || EHC Munich || DEL || 44|| 13|| 22|| 35|| 22|| 2|| 1|| 1|| 2|| 12
|-
| 2014-2015|| KHL Medveščak || KHL|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || EC Villacher SV || EBEL || 45||23 ||21 ||44 ||26 ||5 || 1|| 0|| 1||20
|-
| 2015-2016|| Lausitzer Füchse || DEL2 || 42|| 21|| 16|| 37|| 60|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Real McCoys de Dundas ||  || 13 || 7 || 17 || 24 || 4 || 2 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2018-2019 || Real McCoys de Dundas ||  || 12 || 4 || 15 || 19 || 2 || 5 || 3 || 3 || 6 || 0
|-
| 2019-2020 || Real McCoys de Dundas ||  || 4 || 5 || 2 || 7 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 10

|23 ||1 ||7 ||8 ||2 || || || || ||

Trophées et honneurs personnels 
 Ligue américaine de hockey
 2003 : vainqueur du trophée Dudley-« Red »-Garrett.
 2004 : vainqueur de la Coupe Calder avec les Admirals de Milwaukee.
 2007 : sélectionné pour le Match des étoiles avec l'équipe Canada (titulaire).
 2007 : vainqueur du trophée Les-Cunningham.
 2007 : vainqueur du trophée John-B.-Sollenberger.
 2009 et 2011 : nommé dans la  d'étoiles.
 2010 : sélectionné pour le Match des étoiles avec l'équipe du Canada.
 2012 : sélectionné pour le Match des étoiles avec l'association de l'Ouest (capitaine).
 2020 : admis au Temple de la renommée de la Ligue américaine de hockey.

Références

Voir aussi

Prédécesseurs et successeurs 

Naissance en octobre 1979
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Gagnant du trophée Dudley-« Red »-Garrett
Gagnant du trophée John-B.-Sollenberger
Gagnant du trophée Les-Cunningham
Champion de la Coupe Calder
Joueur du EHC Munich
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Joueur du EC Villacher SV
Joueur des Wildcats du New Hampshire
Membre du Temple de la renommée de la Ligue américaine de hockey
Naissance à Milton (Ontario)